Encanto (Rio Grande do Norte) — município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Encanto (San Diego) — bairro da cidade de San Diego, Estados Unidos
El Encanto — município da Colômbia

Música 
 Encanto (álbum de Elba Ramalho)
 Encanto (álbum de Exaltasamba)
 Encanto (álbum de Rita Benneditto)
 Encanto (álbum de Sérgio Mendes)
 Encanto (canção) — primeiro single do álbum Identidade da dupla Sandy & Júnior

Filme 
 Encanto (filme)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música